

Toponymie 

 Morehouse (Missouri)
 Morehouse (New York)
La paroisse de Morehouse, en Louisiane

Patronymie 

Timothy Morehouse (né en 1978), escrimeur américain

Autres 
 La comète Morehouse
Morehouse College, une université privée américaine